Bagheera steht für:
 Bagheera, eine der Hauptfiguren in der Erzählungssammlung Das Dschungelbuch von Rudyard Kipling
 Bagheera kiplingi, eine Art aus der Gattung der Springspinnen
 Matra-Simca Bagheera, ein Pkw-Modell von Matra

Siehe auch:
 Baghira